General Emiliano Zapata kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 General Emiliano Zapata, Veracruz, Uxpanapa, 
 General Emiliano Zapata, Zacatecas, Guadalupe, 
 General Emiliano Zapata, Chiapas, Pichucalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar